Хьелль Ма́ртин Бе́ккелунн (; 6 мая 1930, Осло, Норвегия — 13 мая 2004, там же) — норвежский пианист.

Биография 
Сын Мартина Беккелунна (1903–1966) и Раллики Антонетт Хансен (1904–1994). Выступать начал в 8-летнем возрасте, дебютировав с Филармоническим оркестром Осло. В 1947—1955 годах учился в Осло, Стокгольме, Вене, Детмольде и Лондоне у , , Бруно Зайдльхофера, Ханса Рихтера-Хазера, Илоны Кабош и других. В 1965—1968 годах — вице-президент Норвежского культурного совета. В репертуаре были как классические, так и современные сочинения, в основном произведения норвежских композиторов XX столетия: Фартейна Валена, Xаральда Северуда, Кнута Нюстеда, Финна Мортенсена и других. Много гастролировал, в частности, в СССР в 1981 году.

Был трижды женат: на пианистке Маргит Ури (1954—1959), на певице Мерете Хасагер (1961—1965) и на актрисе  (1966—1972).

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Святого Олафа.
 Рыцарь 1-го класса ордена Данеброг (Дания).
 Командор первого класса ордена Полярной Звезды (Швеция).
 Кавалер ордена Льва Финляндии (Финляндия).
 Орден Дружбы (7 августа 1997 года, Россия) — за большой вклад в укрепление российско-норвежских культурных связей.

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 61 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Хьелль Беккелунн на Allmusic 
 
 Хьелль Беккелунн на сайте КиноПоиск

Лауреаты премии Spellemannprisen
Композиторы Норвегии